Barcelona Open Banco Sabadell 2009 var en professionel tennisturnering for mænd, der blev spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona i Barcelona, Spanien. Turneringen var sæsonens femte ATP World Tour 500-turnering på ATP World Tour 2009 og blev spillet den 20. - 26. april 2009. Det var den 57. udgave af Barcelona Open Banco Sabadell, og turneringen havde en samlet præmiesum på € 1.995.000.

Rafael Nadal vandt singletitlen for femte år i træk og blev dermed den første spiller, der havde vundet turneringen fem gange. I finalen besejrede Nadal sin landsmand David Ferrer med 6-2, 7-5. I doublerækken sejrede Daniel Nestor og Nenad Zimonjić efter at have besejret Mahesh Bhupathi og Mark Knowles i finalen med 6-3, 7-6(9). Nestor havde tidligere vundet titlen to gange (sammen med Mark Knowles), mens Zimonjić tidligere havde vundet den én gang (sammen med Leander Paes).

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 44 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens syv spillere kvalificerede sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var fem spillere blevet tildelt et wildcard.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Kilder / eksterne henvisninger 
Barcelona Open Banco Sabadell    
ATP World Tour – Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – Herresingle 
ATP World Tour – Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – Herresingle – kvalifikation 
ATP World Tour – Barcelona Open Banco Sabadell 2009 – Herredouble 

Tennis i 2009
2009